Příjmení Vavřínek může nést:
 František Vavřínek (1914–1978), český stíhací pilot RAF
 František Vavřínek (právník) (1877–1944), český právník, profesor ústavního práva
 Stanislav Vavřínek (* 1972), český dirigent a pedagog AMU
 Vladimír Vavřínek (* 1930), český historik